6e Infanteriedivisie (Australië) - Australische legereenheid
 6e Infanteriedivisie (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 6e Infanteriedivisie (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid